Neufeld är ett efternamn av tyskt ursprung.  Det har burits av bland andra:

 Gordon Neufeld (född 1947), kanadensisk psykolog och författare
 Kevin Neufeld (född 1960), kanadensisk roddare
 Peter Neufeld (född 1950), amerikansk försvarsadvokkat och lärare
 Sarah Neufeld (född 1979), kanadensisk musiker

Tyska efternamn